Meglenrumänerna är ett folk som talar ett rumänskliknande språk. De bor i nordöstra delarna av Grekland och i Turkiet.

Etniska grupper i Europa